Das Mixed der Wimbledon Championships 1995 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Helena Suková und Todd Woodbridge.

Das Finale bestritten Martina Navratilova und Jonathan Stark gegen Gigi Fernández und Cyril Suk, welches Navrátilová und Stark in 2 Sätzen gewannen. Für Navrátilová war es der dritte Mixed-Titel bei den Championships, während es für Stark der Premierenerfolg überhaupt an der Church Road war. Insgesamt trug sich Navrátilová zum 19. Mal in die Siegerlisten von Wimbledon ein.

In der Karrierebilanz war es für Navrátilová der siebente Grand-Slam-Titel im Mixed und der 56. insgesamt. Für Stark war es der zweite Grand-Slam-Erfolg nach dem Doppeltitel in Paris im Jahr zuvor.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Anmerkungen

Weblinks 
 Spielplan auf ITFtennis.com (englisch)
 Spielplan auf WTAtennis.com (PDF; 399 kB) Dokument-Seite 9&10 (englisch)

Mixed
1995